Šmucler (přechýleně Šmuclerová) je příjmení, které mohlo nebo může nosit více osobností:

 Roman Šmucler (*1969) – český zubař, prezident České stomatologické komory, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor
 Libuše Šmuclerová (*1963) – předsedkyně představenstva a CO-CEO, manželka Romana Šmuclera

Česká příjmení